Gahan steht für:

 Gahan (Buenos Aires), einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Gahan ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Gahan (* 1962), englischer Sänger (Depeche Mode)
 William Gahan (1732–1804), irischer Geistlicher und Autor